Gonzalo Aguirre puede hacer referencia a:

Personas 
 Gonzalo Aguirre Ramírez (n.1940), abogado y político uruguayo, vicepresidente de la República entre 1990 y 1995.
 Gonzalo Aguirre Beltrán (1908-1996), médico y antropólogo mexicano.